I Casotti ima više značenja:
 I Casotti, Firenze
 I Casotti, Verona